UEFA Champions League finalen 1993 var en fodboldkamp der blev spillet den 26. maj 1993. Kampen blev spillet på Olympiastadion i München, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1992-93. De deltagende hold var franske Olympique de Marseille og italienske AC Milan. Kampen var den første finale i turneringen, siden den skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Olympique Marseille vandt kampen 1-0 på et mål af Basile Boli, hvilket var første gang at et fransk hold vandt den fineste turnering for klubhold, hvilket ikke er sket siden. Marseille var også i finalen i 1991, hvor de tabte til Røde Stjerne Beograd. Klubben og dens præsident Bernard Tapie skulle senere vise sig at have været involveret i en matchfixing skandale i 1992-93 sæsonen (hvor Marseille angiveligt betalte Valenciennes at tabe en kamp). Klubben blev tvangsnedrykket til Ligue 2, samt bandlyst fra deltagelse i europæisk fodbold i den følgende sæson. Da skandalen kun påvirkede den franske liga, blev Marseilles status som Champions League vinder ikke påvirket af afgørelsen.

Kampen blev ledet af den schweiziske dommer Kurt Röthlisberger.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 1992/93 på UEFAs hjemmeside 
 European Cup History - Season 1992-93 

1993
AC Milan
Olympique de Marseille
Fodbold i 1993
Sport i München
Finalen 1993